Kapellestraat (Oostende)
 Kapellestraat (Oudewater)
 Kapellestraat (Veere)